Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Sabine Appelmans che ha battuto in finale 6–4, 6–3 Silke Meier.

Teste di serie

  Sabine Hack (primo turno)
  Irina Spîrlea (semifinali)
  Sandra Cecchini (secondo turno)
  Barbara Rittner (quarti di finale)

 Sabine Appelmans (campionessa) 
 Sandra Cacic (primo turno) 
 Lea Ghirardi (primo turno) 
 Ai Sugiyama (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1995